Ilai ist der Name folgender Personen:

 Rabbi Ilai I. (2. Jhd.), Tannait der dritten Generation
 Rabbi Ilai II. oder Ela (4. Jhd.), Amoräer der 3. Generation, siehe Ela (Amoräer)

Ilai ist der Vatersname folgender Personen:
 Jehuda ben Ilai (2. Jhd.), Tannait der 3. Generation